Chudschandi ist der Familienname folgender Personen:

 Abu Mahmud al-Chudschandi, persischer Astronom und Mathematiker
 Kamoli Chudschandi, persischer Dichter